Бу́ллок () — топонім і прізвище в англомовних країнах, утворені від bullock («віл», у США й Канаді — «молодий бичок»).

Топонім 

 Буллок — округ у штаті Алабама
 Буллок — округ у штаті Джорджія

Прізвище 

 Алан Буллок (1914—2004),  — британський історик
 Анна Мей Буллок — справжнє ім'я Тіни Тернер
 — британський ботанік
 Гайрем Буллок (1955—2008) — американський джаз-рок гітарист
 Сандра Буллок ( 1964) — американська актриса
 Стів Буллок ( 1966) — американський політик

Див. також 
 Балок — різновид старовинного англійського кинджала